Die Rote Herberge steht für verschiedene künstlerische Werke, namentlich für
 Die rote Herberge, Erzählung von Honoré de Balzac (1831)
 Die rote Herberge (1951), Film von Claude Autant-Lara (1951)
 Die rote Herberge (Roman), Roman von Michel Peyramaure (2003)
 Die rote Herberge (2007), Film von Gérard Krawczyk (2007)

Siehe auch:
 Rote Herberge, eine ehemalige Herberge in Frankreich, die Schauplatz von Mordfällen und Vorlage mehrerer literarischer Werke war